Каразин — русская фамилия. Происходит от греческой фамилии Караджи, носители которой переселились в Россию из Османской империи в XVIII веке.

Известные носители:
 Каразин, Борис Иванович (1874—1937) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.
 Каразин, Василий Назарович (1773—1842) — русский учёный и общественный деятель, основатель Харьковского императорского университета.
 Каразин, Николай Николаевич (1842—1908) — русский художник-баталист.
 Каразина, Александра Васильевна (1783—1861) — жена В. Н. Каразина, переводчица Лафонтена, бабушка Николай Николаевича Каразина.